Leôncio de Eraste (; m. ) foi um católico de todos os armênios de 545 a 548. Originário da vila de Eraste no cantão de Arberânia em Vaspuracânia, Leôncio sucedeu em 545 o católico de todos os armênios . Fiel aos princípio do Primeiro Concílio de Dúbio de 506, morreu em 548, e foi sucedido no trono catolicossal por .

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

 

Armênios do século VI
Católicos de todos os armênios
Armênios do Império Sassânida